Slovo Oratoř má více významů:

 Oratoř (architektura) – architektonicky řešený prostor v kostele
 Oratoř (salesiáni) – středisko mládeže

instituce
 Oratoriáni – katolická společnost apoštolského života života kněží a laiků založená Filipem Neri
 Francouzská oratoř – katolická společnost apoštolského života kněží založená Pierrem de Bérulle

podobné
 Oratorium – rozsáhlejší hudební skladba
 Oratorium (modlitebna) – modlitebna
 Oratorio (Guatemala) – město v Guatemale

Externí odkazy